El nombre Katie Murray puede referirse a las siguientes personas:
Katie Murray, futbolista estadounidense;
Katie Murray, jugadora de curling británica.